

Sigle 
 Comando Operativo di vertice Interforze
 Consiglio Oleicolo Internazionale – detta le regole internazionali sull'olio e sul commercio oleario
 Citocromo c Ossidasi subunità I - proteina che codifica per il gene MT-CO1, adoperata in zoologia per distinguere le specie una dall'altra.

Codici 
 COI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Merritt Island (Stati Uniti d'America)